Юнионисты (англ. Unionists) в политологии — название партий и политических течений, выступающих за союз, объединение с чем-либо. В истории встречается несколько конкретных примеров политических движений, в названии которых традиционно включается слово «юнионисты»:
 Британский юнионизм
Ольстерская юнионистская партия — Выступает за сохранение Ольстера в составе Великобритании;
 Демократическая юнионистская партия — Выступает за сохранение Ольстера в составе Великобритании;
 Юнионистская партия (Шотландия)
 Национальный союз консервативных и юнионистских организаций (официальное название Консервативной партии Великобритании)
 Сторонники федералистских сил в Гражданской войне в США
 Юнионистская партия (Канада)
 Движение за объединение Румынии и Молдавии

В советской и российской печати для обозначения подобных движений используется также вариант написания унионисты.